Kievskij: cittadina dell'oblast' di Mosca;
 Kievskij: villaggio dell'oblast' di Volgograd;
 Stazione Kievskij: stazione ferroviaria di Mosca.